Adrien Vély (1864-1935), écrivain français ;
 Anatole Vély (1838-1882), peintre français.